Мише́ль Уа́йлд (; настоящее имя — Каталин Вад (); род. 16 января 1980 года, Будапешт, Венгрия) — венгерская актриса и порноактриса, известная также по роли медсестры Иветт Янович в телесериале Jóban rosszban («И в радости, и в горе»).

Биография 
Каталин Вад родилась 16 января 1980 года в городе Будапешт, Венгрия. Окончив школу в 1999 году, она работала оператором в службе «секс по телефону» и танцовщицей в стриптиз-барах. В 2001 году начала сниматься в фильмах категории ХХХ, первый её фильм был Sex Opera. Её псевдоним связан с настоящим именем: венгерское слово vad буквально означает «дикий», по-английски — wild. За свою карьеру Вад снялась более чем в 70 порнофильмах, в основном в фильмах компании «Private», где режиссировал Кови. 21 декабря 2004 года у Вад родилась дочь, которую она назвала Мальна Вад Хорват, после чего завершила свою карьеру в порноиндустрии и не собирается возвращаться. В настоящее время она снимается в «мыльных операх» на венгерском телевидении.

Награды 
 2003 Venus Awards как лучшей актрисе Венгрии
 2003 Барселонский международный фестиваль эротического кино Ninfa Award — за лучшую женскую роль второго плана в фильме Hot Rats
 2004 European X Award — лучшая актриса (Германия)

Примечания

Ссылки 
 
 Профиль на сайте AVN

Порноактрисы Венгрии
Порноактрисы по алфавиту
Порноактёры и порноактрисы, известные под псевдонимами